Marta Król (aktorka)
 Marta Król (wokalistka)